

Patronyme 

 Will Arnett (1970-), acteur canadien.

Sport 
 Arnett Gardens Football Club, club jamaïcain de football.

Toponyme 

 Arnett, ville américaine du comté d’Ellis, dans l’État d’Oklahoma ;
 Arnett, localité américaine non incorporée du comté de Braxton, dans l’État de Virginie-Occidentale ;
 Arnett, localité américaine non incorporée du comté de Raleigh, dans l’État de Virginie-Occidentale.